Девери () — фамилия.

Известные носители 
  (Патрик Чарльз Девери; 1922—2017) — австралийский и английский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Хаддерсфилд» (1953).
  (род. 1938) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Футскрей».
  (1854—1919) — шеф полиции Нью-Йорка (1898—1901).